2 miejscowości w Polsce: 
 Ptakowice – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lewin Brzeski 
 Ptakowice – wieś w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Zbrosławice

 Ptakowice – część miasta Lwówek Śląski, do końca 1999 samodzielna wieś

Przypisy